Agata Flori (1938) – attrice italiana
Annibale Flori (1896-1917) – calciatore italiano
Lodovico Flori (1579-1647) – gesuita, economista, latinista e traduttore italiano